Kleine Residenz steht für:

 Dackelmuseum Kleine Residenz
 Kleine Residenz (Jena) 
 Kleine Residenz (Weimar) 

Filmtitel:
 Die kleine Residenz, deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1913
 Kleine Residenz (1942), deutscher Spielfilm